Байонет Canon FL — тип крепления объектива к фотоаппарату, разработанный японской компанией Canon для своих 35-мм зеркальных камер.

Байонет Canon FL появился в апреле 1964 года вместе с фотоаппаратом Canon FX, сменив таким образом ранее использовавшийся байонет Canon R. В 1971 году FL был заменён новым байонетом Canon FD.

На фотоаппараты с байонетом FD могут устанавливаться объективы и с байонетом FL.

Фотоаппараты 
Фотоаппараты с байонетом FL:
 Canon FX (1964)
 Canon FP (1964)
 Canon Pellix (1965)
 Canon FT QL (1966)
 Canon Pellix QL (1966)
 Canon TL (1968)

Объективы 
Неполный список объективов Canon FL:

Зум-объективы

Широкоугольные объективы

Нормальные объективы

Телеобъективы

Сравнение с креплениями других производителей

См. также 
 Canon EOS
 Canon FD
 Canon EF
 Canon EF-S

Примечания 

Байонеты